Wendelinuskirche, St.-Wendelin-Kirche, Wendelinskirche, Wendelinuskapelle oder Wendelinus-Kapelle ist der Name von Kirchen und Kapellen, die dem Heiligen Wendelin zu Trier geweiht sind.

Patrozinium ist der 20. Oktober. Seine Hauptkirchen sind die Wendalinusbasilika in St. Wendel und die Wendelinuskapelle St. Wendel ebenda.

In anderen Sprachen:  oder

Liste

Deutschland

Baden-Württemberg 
 St. Wendelin, Altglashütten
 Wendelinuskapelle (Bad Saulgau), Landkreis Sigmaringen
 St. Wendelin in Elzach (Ortsteil Yach)
 Wendelinskirche (Eschenau)
 St. Wendelin (Freiburg)
 Wendelinusturm (Jagstfeld)
 St. Wendelinus (Heidersbach), Limbach
 St. Wendelin (Oberdorf), Langenargen, Bodenseekreis
 St. Wendelin (Sinzheim-Leiberstung), Landkreis Rastatt
 Wendelinkapelle in Linach, Schwarzwald-Baar-Kreis
 St. Wendelin (Mühlingen) in Mühlingen, Ortsteil Hecheln, Landkreis Konstanz
 Kapelle St. Wendelin (Münchenreute), Aulendorf, Landkreis Ravensburg
 St. Wendelinus (Neudorf), Graben-Neudorf, Landkreis Karlsruhe
 Kapelle St. Wendelin (Neuhausen im Enzkreis)
 St. Wendelin (Ramsberg), Heiligenberg, Bodenseekreis
 St. Wendelin (Reilingen), Rhein-Neckar-Kreis
 St.-Wendelins-Kapelle (Schelklingen), Alb-Donau-Kreis
 St.-Wendelinus-Kapelle (Weisenbach), Landkreis Rastatt

 historisch: Sankt Wendelin in Schlaitdorf, Landkreis Esslingen
 historisch: St. Wendelkapelle, Oberkirch-Nußbach-Bottenau, Ortenaukreis

Bayern 
 Kapelle St. Wendelin in Berg, einem Gemeindeteil des Marktes Türkheim
 St. Wendel und Hl. Kreuz (Bettenfeld)
 Wendelinuskapelle (Birgsau) bei Oberstdorf
 St. Wolfgang und Wendelin in Bobingen
 St. Wendelin (Bremenried), Weiler-Simmerberg)
 Wendelinuskapelle (Brücken)
 St. Wendel (Buch am Wald)
 Kirche Lindenberg (Buchloe) – Hll. Georg und Wendelin
 Filialkirche St. Wendelin, Düttingsfeld, Markt Oberschwarzach
 St. Ottilia und Wendelin (Ehingen)
 St. Wendelinus (Filiale Eichenberg, Gemeinde Sailauf)
 St. Wendelin (Eyershausen)
 St. Wendelin (Feuerthal)
 St. Wendelin, Frickendorf
 St. Wendelin (Gronau)
 St. Wendelin (Haselbach in der Rhön)
 St. Wendelinus (Heigenbrücken)
 St. Maria und Wendel (Illesheim)
 St. Wendelin (Königshofen an der Kahl)
 St. Wendelin (Lechbruck am See)
 St. Wendelin (Lehengütingen), Landkreis Ansbach
 Wendelinuskapelle (Mönchberg)
 St. Wendelin (Oberwestern)
 St. Ursula und Wendelin (Pfahlenheim)
 St. Wendelin (Reckertshausen)
 St. Wendelin (Sibratshofen, Markt Weitnau, Landkreis Oberallgäu
 St. Wendelin (Schippach) (Miltenberg)
 St. Wendelin (Spielberg)
 Katholische Kuratiekirche St Wendelin Steinbach (Ebelsbach), Landkreis Haßberge
 St. Wendelin (Sternberg im Grabfeld)
 St. Wendelin (Ullersberg)
 Pfarrkirche Mariä Reinigung und Sankt Wendelin in Waidhofen
 St. Wendelin (Weidach), Landkreis Oberallgäu
 Wendelinuskapelle Wenigumstadt, Landkreis Aschaffenburg

 historisch: Wendelinuskapelle (Grubingen), Landkreis Miltenberg
 historisch: St. Wendelin Ruppertshütten, Landkreis Main-Spessart

Hessen 
 Wendelinskapelle (Butzbach), älteste Fachwerkkirche Hessens, um 1440
 Wendelinuskapelle (Dieburg)
 St. Wendelin (Dombach) (Bad Camberg)
 St. Wendel (Frankfurt am Main)
 St. Wendelinus (Hainstadt)
 Wendelinuskapelle Klein-Umstadt
 Wendelinuskapelle Limburg-Lindenholzhausen
 Wendelinuskapelle (Mühlheim-Dietesheim) Mühlheim am Main
 St. Wendelin (Nieder-Liebersbach)
 Wendelinuskapelle (Seligenstadt)
 Wendelinuskapelle (Wachtküppel) am Wachtküppel in der Rhön
St. Wendelinus (Zellhausen)

Nordrhein-Westfalen 
 St. Wendelinus (Berrenrath), Hürth, Rhein-Erft-Kreis
 St. Wendelin (Eiserfey), Mechernich, Kreis Euskirchen
 St. Wendelinus (Hastenrath), Eschweiler, Städteregion Aachen
 Wendelinuskapelle (Woffelsbach), Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen

Rheinland-Pfalz 
 Katholische Pfarrkirche St. Wendelin
 Kirche St. Wendalinus in Oberzerf
 Filialkirche St. Urban und St. Wendelin in Ammeldingen an der Our
 ältere und neuere Wendelinuskapelle von Budenheim
 Wendelinus-Kapelle (Essingen)
 St. Wendelinus (Hatzenbühl)
 St. Wendalinus (Jammelshofen), Jammelshofen, Landkreis Ahrweiler
 St. Wendelinus (Kirmutscheid)
 Wendelinuskapelle (Koblenz)
 Wendelinuskapelle (Lieg)
 St. Matthias und Wendelinus (Masthorn)
 St. Wendelinus (Ney), Rhein-Hunsrück-Kreis
 Wendelinuskapelle Westernohe, Westerwaldkreis
 Wendelinuskapelle (Winterscheid), Eifelkreis Bitburg-Prüm

Saarland 
 St. Wendelinus (Bierfeld)
 Pfarrkirche St. Wendalinus (Britten) (Losheim am See)
 St. Josef und St. Wendelin (Diefflen), Dillingen
 St. Wendalinus (Dirmingen)
 St. Wendalinus (Großrosseln)
 Kapelle St. Wendalinus (Pinsweiler)
 Wendalinusbasilika (St. Wendel)
 Wendelinuskapelle (St. Wendel)
 Wendelinus-Kapelle (Saarfels)

Thüringen 
 Wendelskirche (Bad Salzungen)
 St. Wendelin (Tünschütz)

Frankreich 
 St-Wendelin (Albé)
 Kapelle St. Wendelin, Bousseviller, Moselle
 Pfarrkirche St. Wendelin, Diebling, Moselle
 Kapelle St. Wendelin, Haspelschiedt, Moselle
 Pfarrkirche St. Wendelin, Liederschiedt, Moselle
 Kapelle St. Wendelin oder Weiherkirche, Rahling, Moselle
 Kapelle St. Wendelin, Schorbach, Moselle
 Pfarrkirche St. Wendelin, Schweyen, Moselle
 Pfarrkirche St. Wendelin, Urbès, Haut-Rhin

Österreich 
 Pfarrkirche Bregenz-Fluh
 Pfarrkirche Grän
 Filialkirche hl. Wendelin Buchebrunnen, Zwischenwasser-Batschuns
 St. Wendelin (Frastanz)
 Wendelinkapelle (Alberschwende)
 Wendelinkapelle (Schnepfau)

Liechtenstein 
 Kapelle St. Wendelin und St. Martin am Steg in Triesenberg

Schweiz 
 Kapelle St. Wendelin in Krumbach bei Geuensee im Kanton Luzern
 Pfarrkirche St. Wendelin in Aristau im Kanton Aargau
 Pfarrkirche St. Wendelin in Greppen im Kanton Luzern
 Wendelinskapelle in Hellikon im Kanton Aargau
 St. Wendelinskapelle Klein Blauen im Kanton Basel-Landschaft
 Kapelle St. Wendelin, in Ramersberg bei Sarnen im Kanton Obwalden
 Wendelinskapelle (Fenkrieden) bei Sins im Kanton Aargau
 Wendelinskapelle (Kaisten) bei Kaisten im Kanton Aargau
 Kapelle St. Wendelin (Wagen) bei Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen
 Kapelle St. Wendelin bei Ingenbohl im Weiler Unterschönenbuch im Kanton Schwyz

Vereinigte Staaten 
 St. Wendelin's Catholic Church, Shannon, Illinois
 St. Wendelin Parish church, Fostoria, Ohio
 St. Wendelin Church, Tremont, Cleveland, Ohio
 St. Wendelin Roman Catholic Church, Butler, Pennsylvania

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)